Mixed Race — девятый студийный альбом британского трип-хоп-исполнителя Трики, вышедший 27 сентября 2010 года. Второй альбом, вышедший через лейбл Domino Records.

Mixed Race был записан в Париже, где Трики жил в то время. Лейбл Domino описал альбом как «самый страстный альбом [Трики] к настоящему времени».

Список композиций 

Альбомы Tricky
Альбомы Domino Records